

Населені пункти та їхні частини
 Пйотровиці — село в гміні Пшемкув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Менцинка Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Свенцехова Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Пйотровиці — село в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Пйотровиці — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Пйотровиці — частина села Болесцин у гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — частина села Рибник у гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотровиці — частина села Зароґув у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пйотровиці — колонія в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці — колонія в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Примітки